Hintermaier ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Hintermaier (* 1946), deutsche Skirennläuferin
 Reinhold Hintermaier (* 1956), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Hintermayer
 Hintermeier
 Hellmut Hintermeyer (1918–2017), deutscher Seefahrtshistoriker und Schriftsteller